Чарлстаун () — название ряда городов и прочих объектов в разных англоязычных странах.

В Австралии:
 

На Багамах:
Нассау (Багамы), бывший Charles Town

В Великобритании:
 
 
 
  (известен также как Charlestown-on-Forth)

В Ирландии:
 Чарлстаун (Мейо) — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт)

В Сент-Китс и Невис:
Чарлстаун (Сент-Китс и Невис)

В государстве Сент-Винсент и Гренадины:
 — см. Кануан

В Южной Африке:
 

В США:

, ранее бывший независимым городом, а в настоящее время — часть Бостона

См. также 

 Чарлстон